Sant'Aniano di Alessandria (†82), seguace di San Marco evangelista e patriarca di Alessandria d'Egitto, celebrato il 25 aprile;
Sant'Aniano di Asti (V secolo), vescovo di Asti, celebrato il 16 novembre;
Sant'Aniano di Orléans (†453), vescovo di Orléans, celebrato il 17 novembre.